Мисс Вселенная 1955 () — 4-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 22 июля 1955 года в Long Beach Municipal Auditorium, Лонг-Бич, Калифорния, США. За победу на нём соревновалось 33 претендентки. Победительницей стала представительница Швеции, 21-летняя Хиллеви Ромбин.

Результаты

Специальные награды

Участницы

Дополнительно

Дебютировали 
 
 
 
  Ливан

Вернулись 
  Венесуэла последний раз участвовала в 1953 году.

Отказались 
 
 
 
 
 
  Сингапур

Не участвовали 
  — Карин Памела Расмуссен
  — Гладир Леопарди
  — Ангелина Калкховен
  — Суна Солей

Участие в других конкурсах 
 Сусана Дёйм (Венесуэла), Пастора Валенсуэла (Гондурас) и Хильда Марин (Куба) в том же году участвовали в конкурсе «Мисс Мира 1955», на котором представительница Венесуэлы заняла первое место, а представительница Кубы стала третьей вице-мисс. Пастора Валенсуэла высоких результатов не достигла.
 Маргит Нюнке (Германия) в 1956 году победила на конкурсе «Мисс Европа».

См. также 
 Мисс Мира 1955
 Мисс США 1955

Примечания

Ссылки 
 
 Pageantopolis — Official results

1955
События 22 июля
Июль 1955 года
1955 год в Калифорнии
Лонг-Бич